Саудовская лига 1989/1990 () — 14-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1989/1990
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1989 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990